Ripesi – abitanti di Ripa (Fagnano Alto)
Ripesi – abitanti di Ripa Teatina
Ripesi – abitanti di Ripabottoni
Ripesi – abitanti di Ripalimosani
Ripesi – abitanti di Ripe (Trecastelli)